Alispahić ist der Familienname folgender Personen:
 Mehmed Alispahić (* 1987), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Selma Alispahić (* 1970), bosnische Schauspielerin